Иванниково — название нескольких населённых пунктов:
 Иванниково — деревня в Костромском районе Костромской области (Минское сельское поселение).
 Иванниково — село в Костромском районе Костромской области (Самсоновское сельское поселение).
 Иванниково — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Иванниково — деревня в Любимском районе Ярославской области.